Ири́на Алекса́ндровна Медве́дева (; род. 14 августа 1982, Бобруйск, Могилёвская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусская и российская актриса и певица.

Биография 
В 2003 году окончила Белорусскую академию искусств в городе Минске.

В 2003—2004 гг. работала актрисой Театра Белорусской Армии.

Личная жизнь 
Мать — Тамара Тимофеевна Медведева. Отец — Александр Михайлович Медведев (умер от рака в 2017 году).

18 июля 2009 года вышла замуж за Руслана Алехно, певца и участника проекта «Народный артист», с которым до этого встречалась в течение 5 лет. В 2011 году развелись.

5 июля 2018 года вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше. 19 июня 2019 года родился сын 22 октября 2021 года родилась дочь.

Театр 
Исполняет заглавную роль в 3D-мюзикле Pola Negri на сцене Центрального академического театра Российской Армии с 2013 года.

Играет роль Лили Брик в Городском мюзикле «Маяковский» в Театре Луны (АНО «Музыкальное сердце театра») с 2018 года.

Телевидение и кино 
На киноэкране дебютировала в 1999 году эпизодической ролью комсомолки в сериале «Ускоренная помощь». После окончания Белорусской академии искусств снялась в небольших ролях в сериалах «Команда» и «Мужчины не плачут». Снималась в фильме «Возвращение тридцатого», боевике «Агония страха», сериале «Кадетство».

В апреле 2004 года победила в реалити-шоу канала RenTV «Факультет юмора». В 2005 году вошла в состав группы актёров скетч-шоу «Дорогая передача» (RenTV). С 2006 года и до закрытия программы в начале 2014 года снималась в скетч-шоу «6 кадров» на канале СТС.

На Минском телевидении дебютировала в 2002 году, она начала работать в передаче «velcom SMS Top 10» на Первом музыкальном канале.

С 8 сентября по 15 декабря 2013 года в паре с фигуристом Повиласом Ванагасом — участница телешоу Первого канала «Ледниковый период-4». С 8 по 11 сентября 2014 года вела ток-шоу «О самом главном» (РТР) с Сергеем Агапкиным.

Музыка 
Исполнительница романсов. В возрасте 18 лет получила приз «За лучший дебют» на фестивале «Читают и поют актёры» в Минске за романс «А напоследок я скажу». Двумя годами позже на том же фестивале получила Гран-при за исполнение песен «Страдальная» и «Польская».

Фильмография

Озвучивание фильмов 
  — Бобро поржаловать! — Аннабелль Деконнак (Анн Маривен)
  — Чудо-юдо — Варвара
  — Кощей. Начало — Баба Яга (Ядвига Петровна)

Телевидение 

 «Факультет юмора» (Рен-ТВ, 2004)
 «Дорогая передача» (Рен-ТВ, 2005)
 «6 кадров» (СТС, 2006—2014)
 «Детские шалости» (СТС, 2008)
 «Кто хочет стать миллионером?» (Первый канал)
 «Большие гонки» (Первый канал, 2010—2014)
 «Ледниковый период-4» (Первый канал, 2013)
 «О самом главном» (Россия 1, 2014)
 «КиношоУ» (НТВ, 2016)
 «Короли фанеры» (Первый канал, 2017)
 «Привет, Андрей!» (Россия 1, 2018)
 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (Россия 1, 2018)
 «Сегодня. День начинается» (Первый канал, 2019)
 «Три аккорда» (Первый канал, 2020)

Награды 
 Приз конкурса «Читают и поют актёры» в Минске, в номинации «Лучший дебют» (2000)
 Гран-при конкурса «Читают и поют актёры» в Минске (2002)
 Гран-при фестиваля-конкурса актёрской песни им. Андрея Миронова (2005)

Примечания

Ссылки 
 Сайт поклонников Ирины Медведевой
 Ирина Медведева на сайте телешоу «6 Кадров»
 Ирина Медведева Киногуру.ру
 Ирина Медведева Рускино.ру

Выпускники Белорусской академии искусств
Женщины-комедианты
Киноактрисы Белоруссии